Baldwin Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Baldwin Park (Californië)
Baldwin Park (Missouri)